Мормышанский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Романовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Мормыши.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 426 человек, в том числе 207 мужчин и 219 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Романовского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края